Message peut désigner :

Communication 
 Message, contenu du processus de communication.

Œuvre 

 Message, œuvre de Fernando Pessoa.

Concours universitaire 

 Message, concours universitaire français permettant d'accéder à des filières d'élite sélectives en Gestion.

Musique 
 MESSAGE,  album d'Aya Ueto sorti en 2004.

Patronyme 

 Christian Message (1905- 1946), homme politique français ;
 Vincent Message (né en 1983), écrivain français.

Voir aussi 
 
 
 Message à caractère informatif, émission de télévision humoristique des années 1990.
 Message électronique (ou courrier électronique ou email), en informatique.
 Message subliminal, en biologie et en communication.